Ю́нас Э́рик Э́нрот (; род. , , Швеция) — шведский хоккеист, вратарь клуба Шведской хоккейной лиги (SHL) «Эребру». Серебряный призёр Олимпийских игр 2014, чемпион мира (2013).

Карьера

Клубная карьера 
На драфте НХЛ 2006 года Энрот был выбран во 2 раунде под общим 46-м номером клубом «Баффало Сейбрз». Он стал лучшим европейским вратарем на драфте.

В 2007 году Энрот вошёл в число четырёх претендентов на звание лучшего новичка Элитной Серии 2008. Награду в итоге получил другой вратарь — Даниэль Ларссон. Он закончил регулярный сезон 2007/08 в Швеции в качестве ведущего вратаря с лучшим процентом отражённых бросков и коэффициентов надёжности. 31 мая 2008 года Энрот подписал трёхлетний контракт с командой НХЛ «Баффало Сейбрз».
Энрот провёл свой первый матч в НХЛ 7 ноября 2009 года в игре против «Бостон Брюинз». В этой игре «Сейбрз» проиграли 2:4, а Энрот пропустил четыре шайбы. Следующий шанс он получил уже в сезоне 2010/11 — 3 ноября 2010 года. Тогда он сыграл 20 минут в выездном матче против «Бостона», пропустив три шайбы после двенадцати бросков, тем самым записав уже второе поражение в НХЛ.

Энрот одержал свою первую победу в НХЛ в игре против «Торонто Мэйпл Лифз», которая состоялась 6 ноября 2010 года в Торонто и завершилась в серии буллитов со счетом 3:2. Свою вторую победу он также одержал в серии буллитов в игре против «Нью-Джерси» 10 ноября 2010 года. Его третья победа в НХЛ опять состоялась по буллитам в игре против «Монреаль Канадиенс» 15 февраля 2011 года. Одержав эту победу, он стал первым вратарём в НХЛ, одержавшим свои первые три победы в буллитных сериях.

Энрот сделал свой первый шатаут в НХЛ 30 марта 2011 года в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс», отразив все 23 броска. Для этого ему понадобилось провести 10 игр. Его родители присутствовали на игре, специально прилетев из Швеции, чтобы посмотреть на него.

4 апреля 2011 года Энрот вошёл в число трёх звезд недели НХЛ. 26 апреля 2011 года Йонас появился в своем первом матче плей-офф НХЛ, заменив в воротах Райана Миллера. В своей дебютной игре он вышел в третьем периоде и пропустил одну шайбу после восьми бросков.

В сезоне 2012/13 на период локаута Энрот провёл два матча в своём родном клубе «Худдинге». После этого он подписал контракт с клубом Аллсвенскан «Альмтуна».

11 февраля 2015 года Энрот перешёл в «Даллас Старз» в обмен на другого шведского вратаря и своего ровесника Андерса Линдбека и право выбора в 3-м раунде драфта 2016 года.

Международная карьера 
В составе сборной Швеции Энрот принимал участие на чемпионатах мира разных возрастов. На юниорском чемпионате мира 2005 года он сумел завоевать вместе с командой бронзовую медаль. На турнире годом позже сборная Швеция заняла лишь шестое место.

Энрот выступал на двух молодёжных чемпионатах мира — 2007 и 2008. Если первый сложился неудачно: шведы заняли четвёртое место, то соревнование 2008 года принесло «Тре крунур» серебряный медали.

В 2012 году Энрот получил приглашения для участия в домашнем чемпионате мира. Сборная Швеции выступила на чемпионате слабо, уступив в четвертьфинале сборной Чехии — 3:4. Йонас провёл на турнире два матча, оба которых стали для шведов победными.

В 2013 году снова получил приглашение для участия в домашнем чемпионате мира, где сыграл 7 матчей, 5 из которых оказались победными. В итоге сборная Швеции выиграла золотые медали, а Энрот был признан лучшим вратарем чемпионата мира и попал в символическую сборную всех звезд.

9 октября 2017 года признан лучшим вратарем недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

20 декабря 2019 года покинул минское «Динамо».

Статистика

Клубная 

 a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Квалификационном турнире Элитной серии.

Международная 

По данным: Eliteprospects.com, HockeyGoalies.org. и hockeyDB

Достижения

Командные

Личные

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 
 
 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Худдинге»
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки ХК «Альмтуна»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Сан-Диего Галлс» (с 2015)
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Эребру»
Игроки ХК «Клагенфурт»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»